Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Antonio Muñoz e Víctor Pecci 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Phil Dent /  John Newcombe (semifinali)
 Jürgen Fassbender /  Bob Hewitt (quarti di finale)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (quarti di finale)

 John Lloyd /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Patricio Cornejo Seckel /  Hans Gildemeister (quarti di finale)
 Antonio Muñoz /  Víctor Pecci (finale)
 Bob Carmichael /  Brian Teacher (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1978